Armand de Gramont est le nom de plusieurs personnages de la famille ducale de Gramont:
Armand de Gramont (1637-1673)
Armand de Gramont (1879-1962)